Monastero di San Giovanni Battista (Dorgali) – Italia
Monastero di San Giovanni Evangelista (Venezia) – Italia
Monastero di San Giovanni evangelista (Pratovecchio) – Italia
Monastero di San Giovanni Evangelista di Boldrone – Italia
Monastero di San Giovanni (Patmos) – Grecia
Monastero di San Giovanni il Teologo – Grecia
Monastero di San Giovanni (Val Müstair) – Svizzera

Pagine correlate 
Monastero greco-ortodosso di San Giovanni Theristis – Italia
Monastero di Studion – monastero non più esistente